Die süddeutsche Fußballmeisterschaft 1924/25 des Süddeutschen Fußball-Verbandes gewann der VfR Mannheim. Dies war der erste Gewinn der süddeutschen Fußballmeisterschaft für die Mannheimer, die sich dadurch für die deutsche Fußballmeisterschaft 1924/25 qualifizierten. Für die Endrunde um die deutsche Fußballmeisterschaft qualifizierten sich zudem Vizemeister 1. FC Nürnberg sowie der Endrundendritte FSV Frankfurt. Während Südmeister Mannheim bereits in der ersten Runde ausschied, standen sich der 1. FC Nürnberg und der FSV Frankfurt schließlich im Endspiel gegenüber. Der „Club“ gewann mit 1:0 nach Verlängerung und wurde damit zum vierten Mal deutscher Meister.

Modus und Übersicht 
Die Bezirksligen bildeten die obersten Spielklassen Süddeutschlands. In dieser Spielzeit waren 40 Mannschaften in fünf Bezirksligen eingeteilt. Für die Endrunde um die süddeutsche Meisterschaft qualifizierten sich die fünf Bezirksmeister, die beiden Tabellenletzten jeder Staffel mussten absteigen.

Bezirksliga Main 

|}

Aufsteiger zur Saison 1925/26: Viktoria Aschaffenburg, Germania 94 Frankfurt

Bezirksliga Rhein 

|}

Aufsteiger zur Saison 1925/26: Ludwigshafener FG 03, SpVgg. Mannheim

Bezirksliga Rheinhessen/Saar 

|}

Aufsteiger zur Saison 1925/26: 1. FSV Mainz 05, SpVgg Griesheim 02

Bezirksliga Württemberg/Baden 

|}

Aufsteiger zur Saison 1925/26: Karlsruher FV, FC Birkenfeld

Bezirksliga Bayern 

|}

Aufsteiger zur Saison 1925/26: VfR Fürth, Schwaben Augsburg

Endrunde um die süddeutsche Meisterschaft 
In der Endrunde spielten die Meister der fünf Bezirksligen in einer Doppelrunde den süddeutschen Meister aus. Die drei Erstplatzierten vertraten Süddeutschland bei der Endrunde um die deutsche Fußballmeisterschaft.

|}

Quellen 
 Abschlusstabellen Deutschland 1924/25
 Endrunde: 
 Regional: f-archiv.de

Fußballsaison 1924/25
1924